Juan Carlos Ferrero era o atual campeão; no entanto, ele optou por não defender seu título devido a lesões no joelho e dor no punho.

Nicolás Almagro conquistou o título ao vencer o ucraniano Alexandr Dolgopolov na final por 6–3, 7–6(3).

Cabeças de chave
Os quatro melhores cabeças de chave recebem um bye para a segunda rodada.

  Nicolás Almagro (Campeão)
  Albert Montañés (Segunda rodada)
  Thomaz Bellucci (Quartas de final)
  Alexandr Dolgopolov (Finalista)
  Juan Ignacio Chela (Semifinalista)
  Tommy Robredo (Segunda rodada)
  Potito Starace (Quartas de final)
  Victor Hănescu (Primeira rodada)

Qualificatório

Tabela

Final

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
 Chave principal
 Chave de classificação

S